Duga Rijeka je naselje u sastavu Općine Rasinja, u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 141 stanovnika.

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Rasinja